

Geografia 
 Sutton Bonington – villaggio situato nel distretto di Rushcliffe, nel sud ovest del Nottinghamshire, in Inghilterra

Persone 
 Arna Bontemps (1902-1973) – poeta e scrittore statunitense
 Chris Bonington (1934) – alpinista e orientista britannico
 Joe Bonington (1967) – alpinista britannico-australiano
 Richard Bonington (1768-1835) – pittore britannico
 Richard Parkes Bonington (1802-1828) – pittore inglese